Гросмейстер — титул в шахах.
 Гросмейстер, великий майстер — титул і посада голови католицького лицарсько-чернечого Тевтонського Ордену.

 Гросмейстер — радянський кінофільм режисера 1972 року.